NFN steht für:
 NFN Open & Bloot, niederländische Föderation von Freikörperkultur-Verbänden
 NFN-Dose, eine Ausführung der Telekommunikations-Anschluss-Einheit

Abkürzung